Fabio Fognini era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Andrej Rublëv.

Rublëv ha sconfitto in finale Paolo Lorenzi con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  David Goffin (quarti di finale)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Fabio Fognini (quarti di finale)
  Paolo Lorenzi (finale)

<li> Gilles Simon (primo turno)
<li> Borna Ćorić (ritirato)
<li> Benoît Paire (primo turno)
<li> Jiří Veselý (quarti di finale)

Wildcard 

  Ivan Dodig (semifinale)
  David Goffin (quarti di finale)

<li> Marc Polmans (primo turno)

Qualificati 

  Attila Balázs (secondo turno)
  Kenny de Schepper (secondo turno)

<li> Marco Trungelliti (primo turno)
<li> Miljan Zekić (primo turno)

Lucky loser 
  Andrej Rublëv (campione)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2017